Serie A 2003/2004 spelades mellan 30 augusti 2003 och 16 maj 2004. Det var den 16:e senaste gången som italienska Serie A bestod av 18 lag. De tre lägst placerade lagen relegerades till Serie B och det fjärde lägst placerade laget spelade en playoffmatch mot det sjätte högst placerade laget i Serie B om spel i Serie A 2004/2005. Kommande säsong utökades serien till 20 lag.

Som vanligt var de två högst placerade lagen direktkvalificerade till Champions Leagues gruppspel medan lagen på tredje och fjärde plats fick gå till tredje kvalrundan. Lagen på femte och sjätte plats samt vinnaren av Coppa Italia 2003/2004 kvalificerades till Uefacupen.

AC Milan vann ligan för 17:e gången överlägset med 82 poäng mot tvåorna Romas 71 poäng. Juventus slutade på tredje plats och Inter på fjärde plats. Inter tog sig med nöd och näppe till Champions League-kvalet före Parma och Lazio, mycket tack vare Adriano som ironiskt nog kom till Inter från Parma tidigare under säsongen. Lazio vann Coppa Italia efter finalmatchen mot Juventus, vilket ledde till att även Udinese fick en plats i Uefacupen.

Ancona slog bottenrekord med bara två vinster under hela säsongen och fick bara med sig sammanlagt 13 poäng. Empoli och Modena blev de två andra lagen att relegeras med 30 poäng var. Perugia, som slutade på 15:e plats, misslyckades med att hålla sig kvar i Serie A efter att ha spelat om platsen mot Fiorentina som efter två års frånvaro återvände till Serie A.

AC Milans ukrainske anfallare Andrij Sjevtjenko blev skyttekung med 24 mål och veteranen Roberto Baggio lade efter den här säsongen proffsskorna på hyllan för gott efter att ha gjort 12 mål för Brescia som slutade på 11:e plats. Även Giuseppe Signori lämnade Bologna för att spela i grekiska superligans Iraklis. Han återvände inte till italiensk fotboll efter det och blev den sjunde meste målskytten i Serie A genom tiderna.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel 
Perugia var tvungna att spela en avspelsmatch i två delar (en hemma- och en bortamatch) mot laget på sjätte plats i Serie B 2003/2004, Fiorentina, men förlorade med sammanlagt 1–2. Perugia flyttades således ner till Serie B till den kommande säsongen medan Fiorentina flyttades upp till Serie A.

Skytteligan

Övergångar 
 Sommartransfern
 Vintertransfern
 Delade ägarskap
 Delade ägarskap

Källor 

 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
 Alla resultat från RSSSF.
 Serie A-trupper 2003/2004 på www.footballsquads.com

Fotnoter 

2003 i Italien
2004 i Italien
Fotbollssäsongen 2003/2004
2003/2004